Janas – fate del folklore sardo
Janas – traghetto della classe Bithia
Janas – gruppo musicale etno-rock italiano
Paweł Janas – allenatore di calcio ed ex calciatore polacco